Kolaković ist der Familienname folgender Personen:

 Azra Kolaković (1977–2017), bosnische Turbo-Folk-Sängerin
 Miloš Kolaković (* 1974), serbischer Fußballspieler